Szentirmai István
Szentirmai István (1931–2018) filmrendező, katonatiszt, a Honvéd Filmstúdió vezetője (1976–1990)
Szentirmay István
Szentirmay István (1918–2003) jogász, huszárzászlós
Szentirmay István (1949–) úszó, edző
Szentirmay István (?) műgyűjtő